Een verkeersweg:
N250 (België)
N250 (Frankrijk)
N250 (Nederland), zie Provinciale weg 250
N250 (Zwitserland)